Чистя́к весе́нний, или Лю́тик весе́нний () — травянистое растение; вид рода  семейства , часто вносимого в состав рода  в ранге подрода.

В числе русских общеупотребительных названий растения — жабник (Костромская область), курослепник (Саратовская область), заячий салат (Курская область). На территории Украины бытуют названия салата и салатник.

Распространение и экология 
Как и большинство лютиковых, этот вид предпочитают умеренный и прохладный климат, сырые места.

Растение широко распространено в Евразии: от атлантического побережья на западе до Западной Сибири на востоке. Ареал вида включает и всё Средиземноморье, в том числе страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Ботаническое описание 

Многолетнее растение высотой до 25 см, листья расположены спирально. Стебли листьев имеют ножницеобразное основание, без семядолей, с бороздкой вдоль верхней поверхности и двумя углублениями внутри. Листья сердцевидные, 1-4 см в поперечнике, тёмно-зелёные сверху с характерным пёстрым рисунком, снизу бледно-зелёные. Часто встречаются пурпурнолистные сорта. Края листьев иногда округлые, но чаще угловатые или слабо лопастные. Некоторые кустики дают длинные столоны до 10 см длиной, что позволяет вегетативно распространяться и создавать обширный ковёр из растений.

Растение интересно тем, что обладает выводковыми почками двух типов: на корнях (клубеньковидные утолщённые придаточные корешки) и в пазухах листьев.

Цветки чистяка на солнечных местах посещают пыльцеядные жуки, мухи, пчёлы (в тени плоды на нём не образуются).

Формула цветка: .

На ночь и в сырую погоду цветки закрываются, благодаря чему в них сохраняется тепло, а пыльца защищена от сырости. В сухую погоду цветки открываются в 5—6 часов утра. Растения находящиеся в тени «просыпаются» позднее. Нектар у чистяка начинает выделятся при 4—6 °С. Максимум секреции приходится на более тёплые часы суток. После ночных морозов выделение нектара не ослабевает.

Химический состав 
Зола содержит в %: 43,9 калия, 9,6 натрия, 7,5 кальция, 2,3 магния, 2,0 железа, 2,9 фосфора, 1,6 серы, 7,8 кремния, 13,3 хлора.

В листьях содержится 55—107 мг % аскорбиновой кислоты. По другим данным 190 мг %, а в выводковых почках 31,5 мг %.

Корни при 66,4 % влаги (от абсолютно сухого вещества в процентах) содержат: 3,7 золы, 6,7 протеина, 1,0 жира, 40,3 крахмала, 29,0 сахаров, 8,5 клетчатки.

Как и другие лютики, содержит ядовитые вещества протоанемонин, сапонины и немного синильной кислоты.

Значение и применение 
Ядовит для сельскохозяйственных животных. Во время цветения наиболее опасен для овец. Случаи отравления овец со смертельным исходом при поедании чистяка отмечены в ряде колхозов и совхозов Ставропольского края в 1962 году и повторялись в последующие годы.

Ранневесенний медонос и пыльценос. Пчёлы, мухи, и жуки собирают с цветков много пыльцы и немного мёда. Концентрация сахаров в нектаре не превышает 25—40 %, по другим данным около 65 %. В широколиственном лесу продуктивность нектара 0,1 кг/га. Продуктивность пыльцы пыльником 0,5 мг, надземным побегом 20,7 мг.

Корневые шишки в варёном виде можно использовать в пищу. В народной медицине применялся против цинги и геморроя.

Примечания

Литература 
 Жизнь растений : в 6 т. / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — Т. 5, ч. 2. Цветковые растения. — М.: Просвещение, 1981. — С. 82, 83, 109, 210, 211.

Ссылки 
 
  

 

Лютиковые
Флора Африки
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum